E96 oder E 96 steht für:
 Europastraße 96, eine Fernstraße von İzmir nach Sivrihisar in der Türkei
 eine der Vorzugsreihen für die Nennwerte von Widerständen und Kondensatoren nach DIN IEC 60063; siehe E-Reihe

E96